E91 può riferirsi a:

Codici 
E91, codice ECO di alcune linee della variante principale della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E91, da Toprakkale al confine tra Turchia e Siria